Анолин Лулу (; ) — спортсменка из Вануату, участник Олимпийских игр 2012 года.

На Церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 была знаменосцем команды Вануату.

Карьера 
На Олимпийских играх в Лондоне Анолин выступила в женском одиночном разряде. На предварительном этапе она уступила бразильянке  (11-5, 11-9, 11-2, 11-3) и не прошла дальше.

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года

Игроки в настольный теннис Вануату
Игроки в настольный теннис на летних Олимпийских играх 2012 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года